Wesenfeld  ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Wesenfeld (1664–1727), deutscher Professor und Rektor der Universität Viadrina, ab 1719 Bürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder)
 Carl Ludwig Wesenfeld (1851–1876), deutscher Industrieller und Erfinder des deutschen Wellblechs
 Paul Wesenfeld (1869–1945), deutscher Industrieller und Politiker